Дискинезия может означать:
 Один из гиперкинезов — неврологических синдромов, связанных с внезапно возникающими непроизвольными движениями в различных группах мышц.
 Дискинезия желчевыводящих путей — нарушение моторной деятельности желчевыводящих протоков.
 Дискинезия пищевода — нарушение моторной деятельности пищевода.